Oare kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Oare, Kent, ort i England, 
 Oare, Somerset, ort i England,